Victor Ramos ou Víctor Ramos peut faire référence à :
 Víctor Manuel Ramos (1946-), écrivain et poète né au Honduras.
 Víctor Ramos (1958-), Víctor Rogelio Ramos, un joueur de football né en Argentine.
 Victor Ramos (1989-), Victor Ramos Ferreira, un joueur de football né au Brésil.

Source de la traduction